Merkens ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Merkens (* 1937), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Hermann J. Merkens (* 1966), deutscher Manager  
 Jupp Merkens (1903–1981), deutscher Radsportler und Schrittmacher
 Peter Heinrich Merkens (1777–1854), deutscher Kaufmann und Wirtschaftspolitiker
 Toni Merkens (1912–1944), deutscher Radrennfahrer und Olympiasieger
 Tom Christian Merkens (* 1990), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Villa Merkens